Към декември 2021 г. дискографията на италианската рок група Литфиба включва 13 студийни албума, 1 саундтрак, 10 концертни албума, 2 компилации, 4 EP-та и 51 сингъла.

Първата част на студийната дискография (1983 – 1988) се характеризира с характерно ню уейв звучене, примесено със средиземноморско звучене, втората част (1990 – 1994) – с рок звучене с латино и средиземноморски влияния, третата част (1997 – 1999) – с по-комерсиален поп рок / електропоп, четвъртата част (2000 – 2005) – с експериментален рок, а петата (2012) – със завръщане към рок звученето от началото на 1990-те години.

Албуми

Студийни албуми

Саундтракове

Концертни албуми

Компилации

Специални издания/ Бокс-сетове

EP-та

Сингли

Видеография

Видеокасети 
 1990 - Pirata Tour '90
 1991 - El diablo Tour
 1992 - Sogno ribelle
 1995 - Lacio drom (buon viaggio)
 1998 - Croce e delizia
 2005 - Cento giorni verso est...
 2015 - Terremoto tour '93

Музикални видеоклипове

Сътрудничество 

 1985 – Amsterdam (EP) (с група Диафрама)

Участия в компилации

Неофициални компилации 
Съществуват много неофициални компилации, издадени преди всичко от CGD. Тук са изброени най-известните от тях:

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Литфиба на официалната им уеб страница
 Дискография на Литфиба на Allmusic
 Дискография на Литфиба на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители